In die Gattung T 31 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen 1912 verschiedene Schmalspurlokomotiven der ehemaligen Gattung T 21 ein:

Elsaß-Lothringische E 1
Elsaß-Lothringische E 4
Elsaß-Lothringische E 5

T 31
Tenderlokomotive Achsfolge C